Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Phalanthos, fondateur mythique de Tarente ;
 Phalanthos, fondateur de la cité éponyme de Phalanthos en Arcadie ;
 Phalanthos, défenseur thébain contre les Sept.